Paraguaçuense – abitanti di Paraguaçu Paulista
Paraguaçuense – abitanti di Paraguaçu